El término Sello Azul puede referirse a: 
 Sello Azul, casa discográfica chilena.
 Sello Azul del Noroeste, empresa mexicana de productos de limpieza.